Legan kan syfta på följande platser:

Irland 

 Legan (ort), Leinster, An Longfort,

Marshallöarna 

 Legan, Marshallöarna, ö, Kwajalein, 

Robotskapade Irlandförgreningar